Арцизки район () се намира в южната част на Одеска област, Украйна, с площ 1379 км2. Административен център е град Арциз.

География 
Районът се намира в историческата област Буджак (Южна Бесарабия).

Населени места 
В района има 27 населени места: 1 град – Арциз; 25 села – Бабата, Бургуджи, Василивка, Веселий Кут, Вознесенка Перша, Вишняки, Главан, Девлетагач, Долиновка, Задунаево, Зелена Балка, Иваново, Камянске, Мирнополе, Надеждовка, Нови Каплани, Новомирное, Новоселовка, Павловка, Плоцк, Прямобалка, Роща, Садовое, Селиоглу, Теплица; 1 селище (посьолок) – Новохолмске.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 51 742 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Езици 
Численост на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места):

Източници

Външни препратки